Candidiasis, een schimmelinfectie van mond of tong
Coeliakie, een aandoening van de dunne darm door overgevoeligheid voor gluten, ook wel "inheemse spruw" genoemd.
Tropische spruw, een darmaandoening die voornamelijk in de tropen en de subtropen voorkomt, ook wel "Indische spruw" genoemd.